Az 1982-es labdarúgó-világbajnokság döntőjében két, korábbi kétszeres világbajnok mérkőzött, Olaszország és az NSZK. A találkozóra 1982. július 11-én helyi idő szerint 20 órától került sor a madridi Santiago Bernabéu stadionban. A mérkőzés győztese nyerte a 12. labdarúgó-világbajnokságot.

A mérkőzést 3–1-re nyerte az olasz válogatott, ezzel Brazília után Olaszország lett a második olyan csapat, amely háromszor nyert világbajnokságot.

Út a döntőig

Eredmények

A mérkőzés

Források

Külső hivatkozások 
 FIFA.com, World Cup 1982 

Döntő
Spanyol labdarúgás
Németország labdarúgása